No buts! est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine, et reste classé 12 semaine pour un total de  exemplaires vendus.

No buts! a été utilisé comme thème d'ouverture pour l'anime Toaru Majutsu no Index II. No buts! se trouve sur l'album Square the Circle.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2010
Toaru Majutsu no Index